RS09 steht für:
 RS09, ein in der DDR gebauter Traktor

RS-09 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes

Siehe auch:
 RS9

RS09